Битва на Хлебовом поле ( ) — крупное сражение, состоявшиеся между венгерскими и турецкими войсками 13 октября 1479 года в Трансильвании, на Хлебовом поле, расположенном на берегу реки Муреш между городами Ораштие и Себеш.

Во главе венгерских войск стояли Пал Кинижи, Иштван Батори, Вук Бранкович и Басараб Лайота пос Батран. Турецкими войсками командовали Али Коджа и Басараб Цепелюш.

9 октября турецкая армия вошла на территорию Трансильвании у местечка Кальник, разграбила несколько сёл и торговых городков и взяла в плен много местных жителей.

13 октября 1479 года на Хлебовом поле началась основная битва. Турецкие войска насчитывали более 20 тысяч человек. Венгерское войско состояло из 12-15 тысяч человек.

Итогом сражения стала победа венгров, которые разгромили турецкую армию. Остатки турок бежали в горы, где большинство из них были убиты местным населением. Потери венгерского войска составили около 3000 человек.

В битве приняли участие швейцарские наёмники, в том числе магистрат и хронист из Люцерна Мельхиор Русс, посвящённый за свою храбрость в рыцари королём Матвеем Корвином.

См. также 
 Османо-венгерские войны

Примечания

Литература 
 Csorba Csaba — Estók János — Salamon Konrád: Magyarország Képes Története. — Budapest, Magyar Könyvklub, 1998. — ISBN 963-548-961-7
 Markó László: A Magyar Állam Főméltóságai Szent Istvántól napjainkig életrajzi lexikon. — Budapest, Magyar Könyvklub, 2000. — ISBN 963-547-085-1

Сражения Венгрии
Сражения Османской империи
Сражения 1479 года
События 13 октября
Октябрь 1479 года